TTG steht als Abkürzung für:

 Tariftreue- und Vergabegesetz (Schleswig-Holstein)
 den Flughafen Tartagal (Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi) in Argentinien nach dem IATA-Flughafencode
 Thomson Television Germany GmbH, siehe Nordmende
 Time To Go, eine Angabe für die verbleibende Zeit bis zum Erreichen eines Zielpunktes, siehe Estimated time of arrival
 Tischtennis-Gemeinschaft, z. B. TTG Hoengen
 Tonalit-Trondhjemit-Granodiorit, einen magmatischen Gesteinskomplex
 Tissue Transglutaminase (tTG), ein Enzym
 Travel Trade Gazette, eine Zeitschrift der Tourismus-Industrie
 Trennungstagegeld, siehe Trennungsgeld
 TTG Studios, ein Tonstudio in Hollywood
 einen ehemaligen Namen des Unternehmens SABA

TTG